Fritzlar kann sich beziehen auf:

 Fritzlar, eine Kleinstadt in Nordhessen
 Bezirk Fritzlar, ein von 1848 bis 1851 bestehender Verwaltungsbezirk im Kurfürstentum Hessen 
 Fürstentum Fritzlar, ein 1803 aus ehemals kurmainzischem Besitz geschaffenes Titularfürstentum
 Kreis Fritzlar, ein 1821 geschaffener Verwaltungsbezirk, der 1932 im Kreis Fritzlar-Homberg aufging

 den Herkunftsnamen von:
 Felix von Fritzlar, Missionar und Märtyrer im 8. Jahrhundert
 Herbort von Fritzlar, deutscher Dichter im 13. Jahrhundert
 Hermann von Fritzlar, deutscher Mystiker im 14. Jahrhundert

 den Familiennamen von:
 Torsten Fritzlar, deutscher Mathematiker